María de Sicilia (2 de julio de 1363-25 de mayo de 1401), reina de Sicilia.

Fue la hija y heredera de Federico III de Sicilia y de Constanza de Aragón y Navarra.

Reinado 
Al morir su padre cuando ella era aún muy joven, Artal de Alagón asumió la regencia y el gobierno efectivo recayó en una de las familias de barones que actuaron como "vicarios". En 1379 fue traslada a Barcelona por orden de su abuelo Pedro IV de Aragón, para ser educada por su tía Leonor.

En 1391, previa dispensa del papa, contrajo matrimonio con Martín el Joven, sobrino del rey Juan I de Aragón, que tomó el título de rey de Sicilia. En 1392, ambos regresaron a Sicilia con una fuerza militar y aplacaron la resistencia de los barones gobernando conjuntamente hasta 1401, cuando ella falleció en la ciudad de Catania.

Tras su muerte, Martín el Joven rechazó el Tratado de 1327, firmado por el último rey Federico III, y gobernó Sicilia en solitario.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Reyes de Sicilia del siglo XIV
Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Duques de Neopatria
Reyes de Sicilia del siglo XV
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Mujeres gobernantes del siglo XV
Nacidos en Catania
Fallecidos en Lentini